A My Love jelentései:

My Love, Paul McCartney dala
My Love, The-Dream és Mariah Carey dala
My Love, Céline Dion dala
My Love, Justin Timberlake dala
My Love, Lionel Rochie dala
My Love, Mary J. Blige dala
My Love, Newik dala
My Love, Westlife dala
My Love, 2007-es dél-koreai film